Kans (kansrekening), de waarschijnlijkheid op een bepaalde gebeurtenis in de statistiek; 
Kanskaart, een kaart uit het bordspel Monopoly
Opportuniteit, in het dagelijks leven een geschikte unieke gelegenheid.
 CANS of KANS, klachten aan arm nek en/of schouder